fycologie of algologie in de biologie: de wetenschappelijke studie van algen 
algologie in de geneeskunde: de wetenschap van de pijnbestrijding